Hausweiher steht für:

 Hausweiher (Nußberg), Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hausweiher (Westerwälder Seen), Teil der Westerwälder Seenplatte, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, siehe Westerwälder Seen